EEU steht für:
 Eurasische Wirtschaftsunion
 Einsatz- und Ermittlungsunterstützung, polizeiliche Spezialkräfte
 Europäische Eissegel Union, ein Segelboot (auch genannt „Volkseissegler“). 
 Eurofly Service, eine italienische Fluggesellschaft nach dem Code ICAO.	 

Abkürzung